Синьково — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Синьково — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия 
 Синьково — село в Жирятинском районе Брянской области
 Синьково — село в Дмитровском районе Московской области
 Синьково — деревня в Клинском районе Московской области
 Синьково — деревня в Одинцовском районе Московской области
 Синьково — село в Раменском районе Московской области
 Синьково — деревня в Сафоновском районе Смоленской области
 Синьково — деревня в Смоленском районе Смоленской области
 Синьково — деревня в Андреапольском районе Тверской области
 Синьково — деревня в Молоковском районе Тверской области
 Синьково — деревня в Большесельском районе Ярославской области